Джон Кемп (; около 1380, Олланфай, королевство Англия — 22 марта 1454, Кентербери, королевство Англия) — английский кардинал и государственный деятель. Епископ Рочестера с 21 июня 1419 по 28 февраля 1421. Епископ Чичестера с 28 февраля по 17 ноября 1421. Епископ Лондона с 17 ноября 1421 по 20 июля 1425. Архиепископ Йоркский с 20 июля 1425 по 21 июля 1452. Лорд-канцлер Англии с марта 1426 по февраль 1432 и с января 1450 по 22 марта 1454. Архиепископ Кентерберийский с 21 июля 1452 по 22 марта 1454. Кардинал-священник с 18 декабря 1439, с титулом церкви Санта-Бальбина с 8 января 1440 по 21 июля 1452. Кардинал-епископ Порто и Санта-Руфины с 21 июля 1452 по 22 марта 1454.

Примечания

Ссылки 
 Информация

Кардиналы Англии
Кардиналы Евгения IV
Епископы Рочестера
Епископы Лондона
Епископы Чичестера
Католические архиепископы Йоркские
Католические архиепископы Кентерберийские
Архиепископы Англии XV века
Епископы Англии XV века